Пльзе́ньский филармони́ческий орке́стр () — чешский симфонический оркестр, базирующийся в городе Пльзень. Основан в 1946 году как Оркестр Пльзеньского радио, с 1998 года носит нынешнее название.

Первый более или менее стабильный оркестровый коллектив действовал в Пльзене в конце XIX века, с 1919 года в городе действовал полупрофессиональный оркестр (в конце 1930-х гг. он даже назывался Пльзеньским филармоническим, как теперешний) — он давал до 8 концертов в год и находился под патронажем Пльзеньского образовательного кружка. В мае 1945 года, сразу после освобождения Чехии от фашистского оккупационного режима, этот оркестр собрался снова и исполнил симфоническую поэму Бедржиха Сметаны «Моя страна». Затем, однако, активность этого коллектива пошла на спад.

Нынешний оркестр был основан по инициативе учёного и музыканта-любителя Антонина Шпелды. Первый концерт, включавший произведения Антонина Дворжака и Витезслава Новака, состоялся 16 апреля 1946 года, первым дирижёром коллектива стал Габриэль Вагнер. На протяжении 1950-х гг. происходило постепенное расширение состава оркестрантов и репертуара, коллектив выступал в различных городах Западной и Южной Чехии, открыл свою образовательную программу. В качестве солистов с оркестром выступали известные чешские инструменталисты — Александр Вечтомов, Зузана Ружичкова, Франтишек Раух, Йозеф Паленичек и другие.

Наиболее заметной страницей в истории оркестра стали ранние 1960-е гг., когда под руководством Мартина Турновского коллектив вышел на высший профессиональный уровень. Достижением Турновского стало расширение репертуара как за счёт барочного и довенского репертуара, так и произведениями современных чешских композиторов. В этот период оркестр записал ряд произведений Джованни Паизиелло, Флориана Леопольда Гассмана, Пауля и Антона Враницких.

Весной 1968 года оркестр выехал на первые зарубежные гастроли в Германию и Италию. Рубеж 1960-70-х гг. ознаменовался рядом масштабных исполнений во взаимодействии с городской оперной труппой.

Пройдя через серию финансовых неурядиц и реорганизаций в середине 1990-х гг., в настоящее время оркестр является динамично развивающимся коллективом с солидной международной репутацией.

Руководители оркестра 
 Габриэль Вагнер (1946—1948)
 Йозеф Грнчирж (1949—1951)
 Антонин Деваты (1951—1963)
 Мартин Турновский (1964—1968)
 Богумир Лишка (1968—1981)
 Вит Мицка (1981—1989)
 Иржи Малат (1989—1992)
 Владимир Норец (1992—1993)
 Александр Аполин (1993—1996)
 Ян Халупецкий (1996—1998)
 Франтишек Прейслер (1998—1999)
 Гынек Фаркач (2000—2005)
 Кодзи Кавамото (2008—2014)
 Томаш Браунер (с 2014 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Plzeňská filharmonie  // Český hudební slovník osob a institucí

Симфонические оркестры Чехии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1946 году
Культура Пльзеня